El término madeja (o su plural, madejas) puede referirse, en esta enciclopedia:

 a las madejas, un platillo de la gastronomía española;
 a una madeja de hilo;
 al nombre vulgar de la planta acuática Potamogeton pectinatus.

Enlaces externos